Chure se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Daniel Joseph Chure
 Daniel J. Chure